Manwatcher é um filme pornográfico gay lançado em 1998 pela produtora Sarava Productions, e dirigido por Kristen Bjorn. O filme trata de vouyerismo, tema preferido de Bjorn

O filme foi vencedor do Grabby Awards de 1998, incluindo Best Video, Best Director, Best Videography, e Best Renting

Ligações externas 
 

Filmes pornográficos dos Estados Unidos
Filmes pornográficos gays
Filmes pornográficos de 1998